Kreuzigungskirche, Kirche der Kreuzigung Christi oder der Kreuzigung des Herrn [Jesus], Kirche zum Gekreuzigten Heiland, u. ä., sowie Kalvarienkirche nennt man Kirchen und Kapellen, die der Kreuzigung Christi gedenken. Sie sind spezielle Passionskirchen, der Gedenktag ist der Karfreitag (beweglicher Festtag, 1. Freitag vor Ostersonntag).

Sonderform ist die Kalvarienbergkirche, die die Kreuzigung in ihrer Gesamtheit, oft auch mit Stationsweg darstellt.

In anderen Sprachen:
 •
 •
 •

  … Sanktuarien (Heiligtümer)

Deutschland 
 in Gersbach: Zum Gekreuzigten Heiland (Gersbach)
 in Höfle (Peiting): Kapelle zum gekreuzigten Heiland und zu den heiligen Schutzengeln 
 in Kemnath: Kalvarienbergkirche zum Gekreuzigten Heiland (Kemnath)

Italien 
 Chiesa del Crocefisso, Alessano, Lecce
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Barga, Toscana
  Santuario del Santissimo Crocifisso bei Boca, Piemont
 Chiesa del Crocifisso, Bologna, Emilia-Romagna
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, Borgo a Mozzano
  Santuario del Santissimo Crocifisso dei Miracoli di Borgo San Lorenzo
 Chiesa del Crocifisso di Brindisi
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Cagliari
 Chiesa del Crocifisso, Montorsaio, Gemeinde Campagnatico
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Castagneto Carducci
  Santuario del Santissimo Crocifisso di Cosenza
 Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente di Fiesole
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Firenze
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, Gallipoli, Apulia
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Giuncarico
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Incisa in Val d’Arno
 Chiesa del Crocifisso dei Bianchi di Lucca
 Chiesa del Crocifisso di Montecarotto
  Santuario del Crocifisso di Nemi, Latium
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Palmi
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Pelago
 Chiesa del Crocifisso di Piancastagnaio
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Pitigliano
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Pontedera
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, Rocca di Papa, Lazio
 Oratorio del Santissimo Crocifisso, Roccalbegna
 Santissimo Crocifisso, Oratorium in Rom
 Oratorio del Crocifisso, Roma-Trevi
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Salerno
  Santuario del Crocifisso in San Felice di Cazzano di Tramigna, Verona
 Chiesa di San Francesco di Paola di San Giovanni in Fiore
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, San Miniato, Toscana
 Oratorio del Santissimo Crocifisso di San Romano in Garfagnana
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, Santa Maria di Licodia
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Siculiana
 Chiesa del Crocifisso di Suvereto
 Chiesa del Santissimo Crocefisso, Terranova Sappo Minulio
 Chiesa del Santissimo Crocifisso di Todi

Österreich 

Steiermark
 Kirche zum gekreuzigten Heiland, Graz-Zentralfriedhof (ursp. kath., dzt. serbisch-orthodox)
 Pfarrkirche Hönigsberg

Wien
 Gardekirche der Resurrektionisten zu Ehren des gekreuzigten Heilands, Wien-Landstraße (3.)

Russland 
 Klosterkirche Raspiatski, , Serpukow, Oblast Moskau (säkularisiert)

Spanien 
 Iglesia del Crucifijo (El Crucifijo), Puente la Reina, Navarra (am Jakobsweg)

Siehe auch 
 Heilig-Kreuz-Kirche (diese primär zum Wahren Kreuz, der Reliquie)

Weblinks 

 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)